Municipio de Grass Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grass Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Grass Lake (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Grass Lake (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.